Леффренку́к (, ) — коммуна во Франции, регион О-де-Франс, департамент Нор, округ Дюнкерк, кантон Дюнкерк-2. Пригород Дюнкерка, в 5 км от центра города на побережье Северного моря. Через территорию коммуны проходит автомагистраль А16 «Европейская».

Население (2017) — 4 262 человека.

История 
На территории коммуны Леффренкук разворачивались события двух крупных сражений — Битвы в дюнах в 1658 году и Битвы за Дюнкерк (операция «Динамо») в мае-июне 1940 года.

После войны 1870 года Леффренкук был частью «пояса безопасности», возведенного на территории приграничных коммун. От этого времени сохранились казармы, в которых ранее размещались солдаты, а теперь проводят сборы добровольцы из молодёжных организаций.

Экономика 
Структура занятости населения:

 сельское хозяйство — 2,3 %
 промышленность — 54,3 %
 строительство — 2,0 %
 торговля, транспорт и сфера услуг — 14,9 %
 государственные и муниципальные службы — 26,4 %

Уровень безработицы (2017) — 16,9 % (Франция в целом — 13,4 %, департамент Нор — 17,6 %). 
Среднегодовой доход на 1 человека, евро (2017) — 21 720 (Франция в целом — 21 110, департамент Нор — 19 490).

Демография 
Динамика численности населения, чел.

</center>

Администрация 
Пост мэра Леффренкука с 2020 года занимает Оливье Рикбюш (Olivier Ryckebusch). На муниципальных выборах 2020 года возглавляемый им центристский список одержал победу во 2-м туре, получив 47,85 % голосов (из трех списков).

Города-побратимы 
  Венгожево, Польша

См. также 
 Коммуны департамента Нор

Ссылки 
 Национальный институт статистики
 Результаты муниципальных выборов 2020 года

Города Нор — Па-де-Кале